Прешак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Прешак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Прешак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер